Войче́нко — українське прізвище.

Персоналії 
 Гарій Войченко (* 1936) — український журналіст і театральний діяч.
 Сергій Войченко (1955—2004) — білоруський художник.

Українські прізвища
Прізвища на -енко